Utica, ancienne cité portuaire phénicienne située à proximité de Carthage ;

 Utica est aussi le nom de plusieurs localités des États-Unis d'Amérique :
 Utica, située dans l'État de Caroline du Sud ;
 Utica, située dans l'État du Dakota du Sud ;
 Utica, située dans l'État de l'Illinois ;
 Utica, située dans l'État de l'Indiana ;
 Utica, située dans l'État du Kansas ;
 Utica, située dans l'État du Kentucky ;
 Utica, située dans l'État du Michigan ;
 Utica, située dans l'État du Minnesota ;
 Utica, située dans l'État du Mississippi ;
 Utica, située dans l'État du Missouri ;
 Utica, située dans l'État du Nebraska ;
 Utica, située dans l'État de New York ;
 Shale d'Utica, formation géologique de l'Est de l'Amérique du Nord.
 Utica, localité à cheval sur le comté de Knox et le comté de Licking, située dans l'État de l'Ohio ;
 Utica, localité du comté de Warren, située dans l'État de l'Ohio ;
 Utica, située dans l'État de Pennsylvanie ;
 Utica, localité du comté de Crawford, située dans l'État du Wisconsin ;
 Utica, localité du comté de Winnebago, située dans l'État du Wisconsin.
 
 UTICA est aussi l'acronyme de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, organisation patronale de Tunisie.

Homonymie de localités aux États-Unis